

Geografia 
 Groven – comune nello Schleswig-Holstein, Germania
 Piz de Groven – montagna nelle Alpi Lepontine

Persone 
 Alexander Groven – calciatore norvegese
 Eivind Groven – compositore norvegese
 Øyonn Groven Myhren – poetessa, musicista e cantante folk norvegese
 Rolf Groven – pittore norvegese